Udruga tutoria (dolazi od riječi tutorial/tutorstvo) je neprofitna nevladina organizacija osnovana 01. listopada 2010. godine s ciljem promicanja neformalnog i informalnog obrazovanja građana i građanki u svrhu kvalitetnog ukupnog razvoja lokalne zajednice a i šire.

Udruga se bavi današnjom problematikom tzv. "nepismenosti", točnije osobama koje nisu bile u mogućnosti praćenja novih tehnika i tehnologija vezanih uz računala i računalstvo 21. stoljeća, koje se brzo razvijaju te u tu svrhu je jedna takva udruga idelno mjesto da u jednoj maloj zajednici koja ima tendencuju širenja dobije se prilika da se informira i educira. Mjesto na kojem se može podijeliti naučeno te naučit i nešto novo.

Aktivno sudjelovanje u primjeni novih tehnika i tehnologija te prilika sudjelovanja u njihovom razvoju, primjena E-učenja u obrazovanju.

Vanjske poveznice 
Službena stranica udruge 
E-learning, online edukacija udruge

Hrvatske udruge